Tiffany (voornaam), een meisjesnaam
Tiffany & Co, een juweliersbedrijf in New York, vaak kortweg Tiffany's genoemd
Tiffany (stijl), een stijl genoemd naar de producten van Tiffany & Co.
Tiffany-glaskunst, een vorm van glasbewerking
Tiffany (diamant), een in 1878 gevonden diamant van 128,5 karaat
Tiffany (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
Tiffany (Venuskrater), een krater op de planeet Venus
Tiffany (motorfiets), een Nederlands historisch motorfietsmerk
Tiffany (band), een Nederlands soultrio

Films en muziek:
Breakfast at Tiffany's (boek), een boek van Truman Capote
Breakfast at Tiffany's (film), de verfilming van bovenstaand boek
Breakfast at Tiffany's (lied), een nummer van de Amerikaanse band Deep Blue Something
Es begann bei Tiffany, een Duitse televisiefilm van Wolfgang Becker met Rutger Hauer
Tiffany (Child's Play)

Personen met de naam Tiffany
Tiffany (zangeres), een Amerikaanse zangeres
Charles Lewis Tiffany (1812–1902), een van de oprichters van Tiffany & Co.
Louis Comfort Tiffany (1848–1933), een Amerikaanse glaskunstenaar en ontwerper, zoon van Charles Lewis Tiffany